Revenga puede hacer referencia a:

Canciones

Revenga canción del álbum Mezmerize de la banda de rock alternativo System of a Down.

Lugares

Localidades 
Revenga: localidad perteneciente al municipio de Segovia.
Revenga de Campos: municipio de la provincia de Palencia.
Revenga de Muñó: localidad perteneciente al municipio burgalés de Villaverde del Monte.
Municipio José Rafael Revenga: uno de los 18 municipios del estado venezolano de Aragua.

Otros 
Comunero de Revenga: terreno sobre el que comparten jurisdicción los municipios burgaleses de Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra y Regumiel de la Sierra. 
Revenga: asentamiento que hubo en las inmediaciones de Miranda de Ebro.

Apellido 
 José Rafael Revenga (1786-1852), canciller venezolano de la Gran  Colombia (1825- 1826) y (1827-1828);
 Lino José Revenga (1832-1895), ingeniero venezolano, fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela;
 Luis Revenga (1941-), cineasta español.
 Matilde Revenga (1904-1985), soprano española.
 Mercedes Revenga (1946-), reina de belleza venezolana.